20-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 19—20 июня 1999 года на стадионе «Шарлети» в Париже, столице Франции. На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 19 женских легкоатлетических дисциплинах.

Ранее в июне 1999 года в финском Лахти и греческих Афинах состоялись соревнования в Первой лиге, в хорватской Пуле и израильском Тель-Авиве — во Второй лиге.

Первую международную победу на взрослом уровне одержал 18-летний Юрий Борзаковский, выигравший дистанцию 800 метров благодаря финишному рывку.

С 1 января 1999 года изменилась конструкция копья для метания у женщин. Так как фиксация рекордов была начата заново, Таня Дамаске с победным броском на 65,44 м стала одной из первых рекордсменок мира по новым правилам.

Британка Пола Рэдклифф установила рекорд Кубков Европы в беге на 5000 метров, всего три секунды проиграв своему национальному рекорду двухлетней давности — 14.48,79. Помимо неё лучшие результаты в истории турнира показали немка Николь Хумберт в прыжке с шестом (4,35 м, повторение рекорда), румынка Михаэла Мелинте в метании молота (74,48 м), а также мужская сборная Великобритании в эстафете 4×100 метров (38,16).

39-летний мировой рекордсмен в метании диска Юрген Шульт выиграл свой вид с результатом 65,68 м.

Суперлига

Командное первенство 
Сборная Германии у мужчин и сборная России у женщин выиграли Кубок Европы со значительным преимуществом над соперниками. Для россиянок эта победа стала третьей подряд.

Польша и Чехия как у мужчин, так и у женщин выбыли в Первую лигу.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 5—6 июня в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали в финском Лахти, группы B — в греческих Афинах. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Швеция и Венгрия у мужчин и Украина и Греция у женщин. Вылетели во Вторую лигу Ирландия, Белоруссия, Югославия и Кипр у мужчин и Бельгия, Дания, Югославия и Турция у женщин.

Группа A (Лахти)

Группа B (Афины)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли в двух дивизионах. Команды группы A выступали 5—6 июня в хорватской Пуле, группы B — 12—13 июня в израильском Тель-Авиве. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Хорватия, Дания, Португалия и Болгария у мужчин и Норвегия, Хорватия, Португалия и Австрия у женщин.

Группа A (Пула)

Группа B (Тель-Авив)

Ссылки 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 1999 года
Спорт во Франции в 1999 году
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции